Montauriol (Aude)
 Montauriol (Lot e Garona)
 Montauriol (Pirenéus Orientais)
 Montauriol (Tarn)

Desambiguações de topônimos